Brison est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Brison (écriture locale) ou Brizon (nom officiel), commune française du département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Brison-Saint-Innocent, commune française du département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Le tunnel de Brison, tunnel ferroviaire situé en Savoie, sur le territoire de la commune de Brison-Saint-Innocent.

Patronyme 

 Jonathan Brison (né en 1983), footballeur français
 Romain Brison (né en 1988), joueur français de rugby à XV
 Scott Brison (né en 1967), homme politique canadien
 Winifred Brison (1892-1987), actrice du cinéma muet américain et tante de l'actrice Betty Bryson

Voir aussi 
 La tour de Brison, située à Sanilhac dans le  département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Pierre Brizon (1878-1923), homme politique français.